Ženská dvouhra Internazionali BNL d'Italia 2019 probíhala ve druhé polovině května 2019. Do singlové soutěže římského tenisového turnaje hraného na antuce nastoupilo padesát šest hráček. Dvojnásobnou obhájkyní titulu byla ukrajinská světová šestka Elina Svitolinová, kterou ve druhém kole vyřadila Běloruska Viktoria Azarenková.

Naomi Ósakaová a Simona Halepová vstoupily do turnaje jako soupeřky o post světové jedničky na žebříčku WTA. Halepová mohla vystřídat Japonku na čele pouze v případě zisku titulu a vyřazení Ósakaové před čtvrtfinále. Ve druhém kole však Rumunka podlehla Markétě Vondroušové a Ósakaová tak zůstala jedničkou i po skončení turnaje.

Středeční program byl zrušen pro déšť a řada hráček tak ve čtvrtek odehrála dva zápasy. Česká světová pětka Petra Kvitová ve třetím setu večerního utkání třetího kola skrečovala řecké kvalifikantce Marii Sakkariové pro poranění lýtka. Jednalo se o její třetí skreč v profesionální kariéře.

Vítězkou se stala čtvrtá nasazená Češka Karolína Plíšková, jež ve finále za 1.25 hodiny zdolala 28letou Britku z páté světové desítky Johannu Kontaovou po dvousetovém průběhu 6–3 a 6–4. Aktivní poměr vzájemných zápasů navýšila na 6–1. V probíhající sezóně si po triumfu na Brisbane International připsala druhé turnajové vítězství, které představovalo třináctý singlový titul na okruhu WTA Tour a třetí antukový. Bodový zisk posunul 27letou Plíškovou o pět míst výše na 2. příčku žebříčku WTA.

Nasazení hráček 
Osm nejvýše nasazených hráček obdrželo volný los do druhého kola.

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

1. sekce

2. sekce

Dolní polovina

3. sekce

4. sekce

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Internazionali BNL d'Italia 2019